Grace Memorial Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Grace Memorial Episcopal Church (Hammond, Louisiana), NRHP-ID 73000877
 Grace Memorial Episcopal Church (Wabasha, Minnesota), NRHP-ID 82003062